

Бадін — місто в провінції Синд.
 Бадін — округ в провінції Синд.

Бадін — село в окрузі Банська Бастриця Банськобистрицького краю.
 Горни Бадін — село в окрузі Крупіна Банськобистрицького краю.
 Долни Бадін — село в окрузі Крупіна Банськобистрицького краю.

Бадін — населений пункт в окрузі Стенлі, Північна Кароліна.
 Бадін — озеро в штаті Північна Кароліна.

 Густав Бадін (1747/1750-1822) — шведський політик та мемуарист.
 Джордж Бадін (1927—2014) — французький поет.
 Бадін Федір Степанович (1925—1990) — старший сержант РА, Герой Радянського Союзу.